Winslow (Arizona)
Winslow (Arkansas)
Winslow (Illinois)
Winslow (Indiana)
Winslow (Nebraska)
Winslow West

Desambiguações de topônimos